Тобизен:

 Тобизен — дворянский род.
 Тобизен, Герман Августович (1845—1917) — российский государственный деятель, Томский и Харьковский губернатор, сенатор, действительный тайный советник.
 Тобизин, Иван Романович (Тобизен) (1808—1878) — русский военачальник, вице-адмирал.